Parkdale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Parkdale (Arkansas)
Parkdale (Missouri)
Parkdale (Oregon)